Соревнования по лёгкой атлетике на III летних Олимпийских играх прошли 4 июля, 3, 28—31 августа, 1 и 3 сентября. В них участвовали более 200 спортсменов из 10 стран. Были разыграны 25 комплектов медалей. Спортсмены смогли установить 13 олимпийских рекордов.

Впервые проведены соревнования по десятиборью, правда его программа отличалась от сегодняшней. Соревнования по бегу на 2590 м с препятствиями, командный забег на 4 мили и метание веса на 56 фунтов также прошли в первый раз, но были вскоре отменены. В последний раз в программу легкоатлетических соревнований были включены бег на 60 м, на 200 м с барьерами и тройной прыжок с места.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Страны 

В соревнованиях приняло участие больше 200 спортсмена из 9 стран: 
В скобках указано количество спортсменов, если оно известно точно
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (10)
  (5)
  (1)
  (больше 180)
  (1)
  (3)

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК
 Результаты соревнований